Ushi är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Ushi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ushi är varierad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Gora Akdirakar,  meter över havet,  kilometer nordost om Ushi. Närmaste större samhälle är Ashtarak,  kilometer söder om Ushi. 

Trakten runt Ushi består i huvudsak av gräsmarker. Runt Ushi är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn